Bijapur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Vijayapura, stad, Karnataka,  
 Vijayapura (distrikt), Karnataka
 Bijapur, Chhattisgarh, stad,  Chhattisgarh,  
 Bijapur (distrikt i Chhattisgarh)